Helmut Collmann ist der Name folgender Personen:

* Helmut Collmann (Maler) (1918–1996), deutscher Maler
 Helmut Collmann (Politiker) (* 1939), deutscher Politiker (SPD)